Транте́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 33 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 340 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 838,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трантель на сайті французького Національного інституту географії
 Трантель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трантель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трантель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трантель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна